Coupe de France 2018–2019 utspelade sig mellanl 11 december 2018 och 3 mars 2019. Det var den 33:e upplagan av turneringen och 16 lag deltog. AS Saint-Raphaël Var Volley-Ball vann tävlingen för första gången genom att besegra VB Nantes i finalen.

Deltagande lag

Turneringen

Spelschema

Resultat

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om tredjepris

Final

Referenser

Noter

Sportåret 2018
Sportåret 2019
 2018-2019